Argelès peut désigner trois communes françaises :
Argelès-Bagnères, dans le département des Hautes-Pyrénées, nommée Argelès jusqu'au  ;
Argelès-Gazost, autre commune du département des Hautes-Pyrénées ;
Argelès-sur-Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales.

Autres 
 Camp de concentration d'Argelès-sur-Mer